Kerk van Bregninge (Ærø), op het eiland Ærø
 Kerk van Bregninge (gemeente Guldborgsund)
 Kerk van Bregninge (gemeente Kalundborg)
 Kerk van Bregninge (gemeente Svendborg)